Brooksville peut faire référence à plusieurs localités des États-Unis :
 Brooksville, une localité de l'Alabama,
 Brooksville, une localité, chef-lieu du comté de Hernando en Floride où est né l'athlète américain John Capel en 1978 et où a été tourné le film Le Mort-vivant de 1974,
 Brooksville, une localité du Kentucky,
 Brooksville, une localité du comté de Hancock dans le Maine,
 Brooksville, une localité du Mississippi où est né l'acteur américain Frederick O'Neal en 1905,
 Brooksville, une localité du comté de Pottawatomie dans l'Oklahoma,
 North Brooksville,
 South Brooksville,

Voir aussi
 ,